Die Abkürzung UPR bzw. U.P.R. bezeichnet:

 die Zeitschrift Umwelt- und Planungsrecht
 die Unfolded Protein Response, eine Stressantwort in biologischen Zellen
 Union populaire républicaine, ehemalige katholische Regionalpartei im Elsass
 Unia Polityki Realnej, eine polnische Partei
 Union pour la République, ("Union für die Republik") ist der Name mehrerer politischer Parteien in verschiedenen afrikanischen Staaten
 Union populaire républicaine (Begriffsklärung) (verschiedene Parteien)
 Universidad de Puerto Rico (Universität von Puerto Rico)
 Universität Primorska, Slowenien 
 Ubuntu Privacy Remix, eine auf Ubuntu Linux basierende Live-CD
 Universal Periodic Review, Universelle Menschenrechtsprüfung des UN-Menschenrechtsrats
 Utah Public Radio, die öffentliche Rundfunkanstalt des US-Bundesstaates Utah

UPR